

Маунтвілл — місто, штат Пенсільванія
 Маунтвілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна